Bico-de-cegonha é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Erodium cicutarium subsp. bipinnatum
 Erodium cicutarium subsp. cicutarium